

Onomastica
 Olli – nome proprio di persona maschile finlandese

Persone
 Harri Olli – ex saltatore con gli sci finlandese
 Petra Olli – lottatrice finlandese
 Simo-Pekka Olli – ex pallavolista finlandese